Topònims:
 Portland (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Portland (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord.
 Portland (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Portland (Maine), ciutat de l'estat de Maine (EUA).
 Portland, ciutat de l'estat d'Oregon (EUA).
 Portland (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee.
 Portland (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 New Portland, població dels Estats Units a l'estat de Maine (EUA).
 illa de Portland, illa del Regne Unit al canal de la Mànega.
 Portland (Jamaica), parròquia del comtat de Surrey a Jamaica.
 Portland House, gratacels de Londres.
 Tecnologia: Ciment portland tipus de ciment.
 Entitats:
 Portland San Antonio, equip d'handbol navarrès.
 Portland Trail Blazers, franquícia de la NBA amb seu a Portland, Oregon.
 Portland Pattern Repository, lloc web dedicat a la programació creat per Ward Cunningham.